Cikava je ime več naselij v Sloveniji:

 Cikava, občina Grosuplje
 Cikava, občina Mokronog - Trebelno
 Cikava, potok na področju Podgorja
Velika Cikava (del Novega mesta)
Mala Cikava (pri Novem mestu)
Gospodarska cona Cikava, Novo mesto

naselja v Sloveniji